Amade je priimek več oseb:
 Albert Gerard Leo D'Amade, francoski general
 Alfons Amade, nemški nogometaš
 Andre Amade, brazilski rokoborec